Sanajeh indicus — вид вымерших змей из семейства Madtsoiidae, единственный в роде Sanajeh. Жили в верхнемеловую эпоху (маастрихтский век) на территории современной Индии. 

Родовое название образовано от словосочетания на санскрите:  — древний и  — рот, пасть, видовое — по названию страны, где обнаружены ископаемые остатки.

Описание 
Голотип GSI/GC/2901-2906 состоит из почти полного черепа и нижней челюсти, а также 5 секций позвоночника, суммарно включающих 72 позвонка с рёбрами. Основываясь на размерах черепа (длина составляет 95 мм), можно предложить, что длина змеи составляла около 3,5 метров.

Ископаемые остатки Sanajeh indicus были обнаружены рядом с окаменевшими яйцами и одним полностью сохранившимся скелетом детёныша завропода. Из этого учёные сделали вывод, что змея охотилась на детёнышей, как только что вылупившихся, так и тех, что доставала из разбитых ею яиц.

Систематика 
Wilson и др. при описании рода включили его в семейство Madtsoiidae вместе с двумя австралийскими родами: Wonambi и Yurlunggur.

В приведённой ниже кладограмме Wilson и др. 2010 года показано положение рода в подотряде змей:

Галерея

Примечания 

Вымершие змеи
†
Пресмыкающиеся мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 2010 году
Фоссилии из меловых отложений Индии